Женская юниорская сборная Казахстана по хоккею с шайбой — женская хоккейная сборная, которая представляет Казахстан на ежегодном чемпионате мира среди юниорских команд, а также на международных турнирах среди женских юниорских сборных для игроков не старше 18 лет. Команда состоит из молодых игроков — гражданок Республики Казахстан, которым в год проведения чемпионата мира исполняется 18 или менее лет. Находится под эгидой Казахстанской федерации  хоккея с шайбой.

Выступления на чемпионатах Мира 
 2007 — 4-е место в группе B в Пригласительном турнире ИИХФ по хоккею с шайбой среди женских юниорских команд
 2008—2009 гг. — не участвовала
 2010 — I дивизион (6 место)
 2011 — I дивизион (6 место)
 2012 — 6 место в квалификационном турнире дивизиона I
 2013 — 6 место в квалификационном турнире дивизиона I
 2014 — 5 место в квалификационном турнире дивизиона I
 2015 — 4 место в квалификационном турнире дивизиона I
 2016 — 3 место в квалификационном турнире дивизиона I
 2017 — I-B дивизион (6 место)
 2018 — 4 место в квалификационном турнире дивизиона I-В
 2019 - 2 место в квалификационном турнире дивизиона I-В
 2020 — I-A дивизион (4 место)

Текущий состав 
Состав игроков для участия на ЖЮЧМ-2019, согласно официальному сайту ФХК.

См. также 
 Айсулу
 Женская сборная Казахстана по хоккею с шайбой

Примечания

Ссылки 
 
 

Сборные по хоккею с шайбой
Сборная Казахстана по хоккею с шайбой